Andrea Bacchetti (1988) – rugbista a 15 e agente di Polizia italiano
 Andrea Bacchetti (1977) – pianista italiano
 Antonio Bacchetti (1923-1979) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Bruno Bacchetti (1925) – ex calciatore italiano
 Onorato Bacchetti (1817-1890) – medico italiano